« Fin de siècle » (parfois écrit « fin-de-siècle ») est une expression générique utilisée pour décrire l'esprit qui caractérise les dernières années du  — cf. Belle Époque.
 Fin de Siècle est un périodique illustré français lancé en 1891 et disparu en 1910.
 L'Illusionniste fin-de-siècle est un film français réalisé par Georges Méliès pour Star Film en 1899.
 Fin de siècle (Fin de siglo), un film argentin de Lucio Castro sorti en 2019.
 Le Fin de siècle est un fromage inventé en pays de Bray à une date inconnue et auquel le fromager parisien Henri Androuët a donné son nom
 Fin de siècle est une revue fondée en 1974 par Jean-Christophe Bailly et Serge Sautreau.
 Fin de siècle est un roman de Jean-Edern Hallier paru en 1980.
 Fin de siècle est une chanson de l'album 666.667 Club du groupe Noir Désir sortie en 1996.
Fin de siècle, un album du groupe The Divine Comedy sorti en 1998.
 Fin de siècle est un groupe musical français qui a existé de 2001 à 2006.
 Le Musée Fin de siècle est un espace muséal inauguré en 2013, section des Musées royaux des beaux-arts de Belgique et situé à Bruxelles.

Voir aussi 
 Siècle (homonymie)